«Пулемёт» («Пулемёт Шебуева») — российский литературно-художественный сатирический иллюстрированный журнал, имевший политическую и антиправительственную направленность. Издавался Н. Г. Шебуевым в 1905—1906 годах.

Редакция 
 Н. Г. Шебуев — главный редактор, автор стихов и текстов.
 И. М. Грабовский — художник.

История 

Журнал «Пулемёт» начал издаваться журналистом Н. Г. Шебуевым 26 (13) ноября 1905 года. Первый же номер был конфискован, редактор препровожден в тюрьму и привлечён к судебной ответственности по ст. 103 («оскорбление Величества») и 128 («дерзостное неуважение к верховной власти») уголовного уложения. Судебная палата приговорила Шебуева к заключению в крепости на 1 год и постановила прекратить издание. Дело «Пулемета» послужило прологом к длинному ряду литературных процессов начала XX века.

«Пулемёт» был одним из наиболее популярных и интересных в литературном плане сатирических журналов, появившихся в начале XX века в России. Всего вышло 5 номеров и один дополнительный, «Экспресс». Журнал ненадолго возродился после Февральской революции 1917 года.

Примечания

Литература 
 Пулемет // Русская периодическая печать (1895 — октябрь 1917): Справочник. — М.: Гос. изд-во полит. лит., 1957. — С. 82—83.
 
Жуков В. Ю. Н. Г. Шебуев и его журнал «Пулемет»: К истории сатирической журналистики 1905–1907 годов: Монография / Изд. в авт. редакции. СПб.: ООО «Издательский дом „Петрополис“», 2019. 218 с.: ил.

Ссылки 
 Выпуски журнала «Пулемёт» на сайте библиотеки Университета Южной Калифорнии.

Сатирические журналы Российской империи